Мухаметжан Туймебаев — разные значения

 Мухаметжан Туймебаева — село имени Мухаметжан Туймебаева, Илийский район Алматинской области, Казахстан
 Мухаметжан Туймебаев — Герой Социалистического Труда.